— серия лайт-новел Кадзуки Сакурабы с иллюстрациями Хинаты Такэды, выпускавшаяся издательством Fujimi Shobo в 2003—2007 годах. В журнале Monthly Dragon Age той же компании начиная с 2008 года по сюжету произведения выходит манга, где иллюстратором выступила уже Сакуя Амано. В январе-июне 2011 года проходила трансляция аниме-сериала, создателем которого выступила студия Bones.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается в 1924 году в вымышленной европейской стране Совиль. Главным действующим лицом является Кадзуя Кудзё, студент по обмену Академии Святой Маргариты. Там он встречает симпатичную и странноватую девушку Викторику, практически не посещающую занятия и проводящую всё свободное время в библиотеке с целью разгадать тайны, которые оказались не по зубам маститым детективам. Познакомившись с ней поближе, юноша сам оказывается вовлечён в опасные приключения.

Персонажи 
 — Главный персонаж сюжета. Будучи младшим сыном в семье военного, большую часть своего детства он провёл в тени своих братьев и сестёр. Он упорно трудился, однако его начинания не были оценены по достоинству, и юноше дали понять, что как самого младшего его считают наименее полезным. Со шрамом на душе он оставил военную академию, в которой обучался, прежде чем кто-либо смог его остановить, и отправился в Академию Святой Маргариты, однако и там заработал не лучшую репутацию. О Кудзё в Академии пошёл слух, будто он герой одной из школьных легенд, Чёрный Жнец, приходящий весной. Это также повлияло на его отношения с учащимися. Волей судьбы он стал спутником эксцентричной студентки Викторики, которую сначала из-за её высокомерного поведения недолюбливал, но впоследствии понял, что влюблён в неё. Слегка вспыльчив, но отходчив. Часто попадает в неприятности, из которых выпутывается с помощью Викторики.

После событий основной серии, в 1930 году Кадзуя вместе с Викторикой эмигрирует в Нью-Йорк, где устраивается на работу репортёром в газету «Дилли Роуд». 
 Сэйю: Мию Ирино (Drama CD), Такуя Эгути (аниме)

 — Миниатюрная девушка с длинными золотыми волосами и изумрудными глазами, чей голос, однако, больше похож на старушечий. Поразительно похожа на свою мать, Корделию. Другой важной чертой Викторики является трубка, которую она берёт каждый раз, когда думает о чём-то. Вместе с острым языком, оскорбительной прямотой и эксцентрическим отношением она сочетает в себе потрясающие навыки детективной логики и необъятные знания, которые использует при расследовании различных дел. Своим поведением она «обязана» детству, проведённому в особняке семьи Блуа вдали от сверстников, будучи заточённой в башне. В Академию же она была отправлена со строгим приказом не покидать кампус. Так как её мать была «серой волчицей», изгнанной из королевства, там её не приняли. Привязывается, а затем и влюбляется в Кудзё, который в академии всегда был рядом с ней. Во время войны с помощью «источника мудрости» нашла его дом, где и поселилась. Обожает сладкое. В конце аниме-адаптации седеет.

Вместе с Кудзё переезжает в Нью-Йорк, где основывает собственное детективное агентство и устраивает у себя дома в Бруклине домашнюю библиотеку, схожую с той, в которой она была заперта. 
 Сэйю: Тива Сайто (Drama CD), Аой Юки (аниме)

 — Аристократ, влившийся в ряды местной полиции, так как сам был увлечён расследованием преступлений. Является сводным братом Викторики, с которой у него натянутые отношения. Ходит с причёской, похожей на рожок мороженого, чему обязан сестре, как плата за помощь в деле Жаклин. Самой девушкой он описывается как «подлец и плейбой в одном лице». Во всем следует за отцом, но в конце помогает Викторике сбежать. С юношества любит Жаклин.
 Сэйю: Такэхито Коясу (Drama CD), Хидэнобу Киути (аниме)

 — Студентка из Великобритании. Прозвана Викторикой «надоедливым тритоном». Поскольку она и Кадзуя приехали из-за рубежа, они быстро нашли общий язык. Красивая девушка с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. Тайно влюблена в Кудзё, из-за чего имеет взаимную неприязнь с Викторикой. Любит страшилки. Очень впечатлительная и наивная. Верит в потусторонних существ.
 Сэйю: Томоко Каваками (Drama CD), Норико Ситая (аниме)

 — Преподавательница в Академии Святой Маргариты. Миниатюрная женщина с детским лицом, каштановыми волосами и большими круглыми очками. Когда началась война, академию закрыли, а учителей уволили. Сесиль поклялась открыть её после окончания войны, что и сделала в последней серии аниме.
 Сэйю: Юи Хориэ (Drama CD), Юи Кано (аниме)

Персонажи сиквелов 
 — итальянец, коллега Кадзуи, расследующий серию убийств в Маленькой Италии, фотограф на стажировке.

Медиа-издания

Лайт-новел 
Вышло 9 томов лайт-новел под названием 'Gosick' и 4 сборника коротких историй под названием 'GosickS', с большой буквой 'S' в конце названия. Автор серии Кадзуки Сакураба, иллюстратор Хината Такэда. Первый том был издан в японии 10 декабря в 2003 году, а последний 23 июля в 2011 году.

  ISBN 4-8291-6229-5
  ISBN 4-8291-6254-6
  ISBN 4-8291-6273-2
  ISBN 4-8291-6288-0
  ISBN 4-8291-6328-3
  ISBN 4-8291-6375-5
  ISBN 4-04-428115-7
  ISBN 4-04-428121-1
  ISBN 4-04-428124-6

Истории GosickS начинаются до истории Gosick, GosickS II между Gosick IV и Gosick V. GosickS III начинается после Gosick VI.

  ISBN 4-8291-6310-0
  ISBN 4-8291-6352-6
  ISBN 978-4-8291-6387-0
  ISBN 978-4-04-428119-9

Манга 
Манга Кадзуки Сакурабы с иллюстрациями Сакуи Амано выходила в сёнэн-журнале Monthly Dragon Age с 2008 года. В формате танкобонов по состоянию на июнь 2012 года выпущено 8 томов. Серия охватывает события с первого по четвёртый том оригинальной истории.

Аниме-сериал 
 Открывающая композиция:
 «Destin Histoire» исполнила Риса Ёсики
 Закрывающие композиции:
 «Resuscitated Hope» исполнила Лиса Коминэ
 «Unity» исполнила Лиса Коминэ

Примечания

Ссылки 
 Аниме Gosick. Официальный сайт аниме.
Аниме Gosick  на сайте телекомпании TV Tokyo.

В базах данных

Bones